Condado de Osceola pode se referir a três condados dos Estados Unidos:
 Condado de Osceola (Flórida)
 Condado de Osceola (Iowa)
 Condado de Osceola (Michigan)

Desambiguações de topônimos